Outlawed —  четвёртый альбом американской металкор-группы Attila. Альбом был выпущен 16 августа 2011 года на лейбле Artery Recordings. Это второй релиз группы, выпущенный на этом лейбле. После релиза альбом занял 87 позицию в чарте Billboard 200 и в первую же неделю был продан тиражом в 4700 копий.

Альбом является первым по счёту, спродюсированным Джо Стерджисом, который ранее работал с такими группами, как The Devil Wears Prada, Emmure, We Came as Romans и Asking Alexandria.

Список композиций

Участники записи
Attila
Крис Фронзак – вокал
Нэйт Саламе – гитара
Крис Линк – гитара
Крис Комри – бас-гитара
Шон Хинан – ударные

Примечания 

Альбомы Attila
Альбомы дэткора